ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB) — крупнейший по величине активов банк Кыргызстана.

История 
29 августа 2001 года состоялась официальная церемония открытия ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» с уставным капиталом в 7 млн долларов США, в церемонии принял участие Президент Республики Кыргызстан Аскар Акаев.

2007 году один из крупнейших банков Пакистана — Хабиб Банк Лимитед — вошел в число акционеров «Кыргызского Инвестиционно-Кредитного Банка».

2012 году KICB стал членом Торгово-Промышленной Палаты Кыргызской Республики.

2013 году KICB приобрел ЗАО «Лондон-Бишкек Иншуренс Компани» («Лондон-Бишкек страховая компания»).

2014 году KICB презентовал новую услугу — электронный кошелек «ЭЛСОМ».

История выпуска банком облигаций 
В 2013 году был с большим успехом (выкуплен менее чем за 2 месяца) реализован первый выпуск облигаций банка на сумму 100 млн сомов.

В конце 2014 года банк провёл второе размещение облигаций на сумму 150 млн сом — это стал крупнейший выпуск в истории Кыргызстана.

Осенью 2015 года банк произвёл свой третий, и снова крупнейший в истории Кыргызстана, выпуск корпоративных облигаций на сумму 200 млн сом. под 14 % годовых.

Таким образом, общая сумма выпущенных Банком долговых ценных бумаг достигла 450 миллионов сом, что составляет около 1 % от всех обязательств Банка.

Доходы, полученные инвесторами по облигациям Банка, не облагаются налогами.

Осенью 2016 года банк произвёл четвертый выпуск корпоративных облигаций на сумму 150 млн сом под 14% годовых, и в конце 2017 года - пятый выпуск на сумму 200 млн сом под 12% годовых.

Акционеры и руководство 
Акционеры:
 Кыргызская Республика — 10 %
 Фонд Экономического Развития Ага Хана — 21 %
 Хабиб Банк Лимитед — 18 %
 Европейский банк реконструкции и развития — 17 %
 Международная Финансовая Корпорация - член группы Всемирного Банка — 17 %
 Немецкий Банк Развития DEG - 17%

Деятельность 
Открытие банковского счета, денежные переводы, вклады, банковские карты, кредиты, оплата коммунальных и других услуг, сейфовые ячейки, осуществление конверсионных операций, аренда сейфовых ячеек, платежные карты Элкарт, депозиты, лизинг, услуги по финансированию торговли.

Награды 
The Banker:
 Лучший Банк 2013 года в Кыргызской Республике
 Лучший Банк 2014 года в Кыргызской Республике

Global Financial Market Review:
 Лучший Коммерческий Банк в Кыргызстане 2014 года

Примечания 

Банки Киргизии